Merter steht für:

 ein Stadtviertel in Istanbul, Merter
 einen Sportverein in Istanbul, Merter Spor
 den Unternehmerverband Merter Sanayıçı ve İşadamları Derneğı
 den Familiennamen folgender Personen:
 Ahmet Muhtar Merter (??–1959), türkischer Widerstandskämpfer
 Nesip Mustafa Merter (* 1947), türkischer Psychiater
 Zühtü Merter (1934–2022), türkischer Fußballspieler
 Selma Merter, türkische Schauspielerin
 Ferdi Merter, türkischer Schauspieler
 Almula Merter, türkische Schauspielerin
 Attila Merter, türkischer Rallyefahrer